Канильяс-де-Асейтуно () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 42 км². Население — 2285 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги